Lepke bezeichnet:
 Lepke, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Der Gangsterboss von New York von Menahem Golan

Lepke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Lepke (* 1939), deutsche Malerin und Grafikerin
 Julia Lepke (* 1989), deutsche Ruderin
 Rudolph Lepke (1845–1904), deutscher Kunsthändler

Lepke ist Firmenbestandteil von

 Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus